Finney peut faire référence à :

Patronyme 
Albert Finney (1936-2019), acteur britannique ;
Alex Finney (1902-1982), joueur de football anglais ;
Charles Grandison Finney (1792-1875), figure importante du protestantisme aux États-Unis ;
Jack Finney (1911-1995), auteur américain de science-fiction et de thrillers ;
Jim Finney (1924-2008), arbitre anglais de football des années 1960 ;
Joan Finney (1925-2001), femme politique démocrate américaine ;
Patricia Finney (1958-), écrivain britannique, auteure de romans, d'ouvrages pour la jeunesse et d'émissions de radio ;
Ross Lee Finney (1906-1997), compositeur américain ;
Shirley Jo Finney, actrice et productrice américaine ;
Sid Finney (1929-2009), joueur professionnel de hockey sur glace ;
Thomas Finney (1837-1903), homme d'affaires et un homme politique australien ;
Tom Finney (1922-2014), un ancien footballeur anglais ;
Yasmin Finney, actrice britannique.

Personnage de fiction 
Brendan Finney, personnage de fiction de la série télévisée New York 911 ;
Cathal « C.T. » Finney personnage de fiction de la série New York 911.

Toponyme 
Comté de Finney, comté de l'État du Kansas aux États-Unis

Homonymie de patronyme